Рамзи́ Махму́д Байюми́ Масу́д (; , Александрия — , близ Эль-Аламейна), более известный как Ахме́д Рамзи́ () — египетский актёр кино и телевидения. один из самых популярных киноактёров Египта 1950-х и 1960-х годов, известный советским кинозрителям главным образом по мелодраме «Любовь и слёзы» ().

Биография 
Рамзи Махмуд Байюми Масуд родился  в Александрии в семье египтянина и шотландки. Вырос в богатой семье. Отец был известным ортопедом, профессором Александрийского университета.

Учился в колледже королевы Виктории (Victoria College) в Александрии, где он познакомился и подружился с Мишелем Шальхубом (позднее прославившимся на весь мир египетским киноактёром под псевдонимом Омар Шариф). Затем Рамзи поступил в медицинский университет, но после трёх лет обучения бросил занятия. В отличие от своего старшего брата — Хасана Байюми, который создал собственную медицинскую практику в Лондоне, — Рамзи не пошёл по стопам отца.
Ещё три года Рамзи учился на факультете торговли, но и это ему не пришлось по душе, и вскоре он заинтересовался актёрским ремеслом и пробовал себя на театральной сцене.

15 февраля 1955 года к нему, играющему в снукер в бильярдном клубе, подошёл начинающий режиссёр Хелми Халим и предложил роль в фильме «Наши лучшие дни». Это был дебютный фильм Халима, в котором в главных ролях были заняты приятель Рамзи по колледжу Омар Шариф и его супруга — звезда египетского кино Фатен Хамама. Уже с первой же киноработы молодой актёр взял себе творческий псевдоним Ахмед Рамзи. В тот же год Рамзи сыграл ещё в одном фильме с Фатен Хамамой — «Любовь и слёзы». На следующий год режиссёр Юсеф Шахин пригласил его сыграть одну из главных ролей в своём фильме «Тёмные воды», где партнёрами Рамзи вновь стали Омар Шариф и Фатен Хамама. В 1957 году имя новой кинозвезды стали писать уже в верхней строчке киноафиш. Он сыграл свои первые успешные кинороли в фильмах «Сын Хамида» режиссёра Фатина Абдель Вахаба и «Современные девушки» Генри Бараката. К концу 1950-х годов он стал звездой первой величины, завоевав репутацию Джеймса Дина в египетском кино. За ним также закрепилась слава плейбоя и покорителя женских сердец.

В течение последующих двадцати лет Ахмед Рамзи, как один из лучших египетских актёров своего поколения, сыграл роли в сотнях фильмов, . Он был партнёром крупнейших египетских звёзд своего поколения — Фатен Хамамы, Магды, Надии Лутфи, Шадии, а с актрисой Суад Хусни он образовал мифический дуэт арабского кино шестидесятых. Ахмед Рамзи также принял участие в нескольких иностранных проектах, включая фильм «Сын Спартака» (Италия, 1962) со Стивом Ривзом и Джанной Марией Канале, киноленту «Счастливый отель» (Ливан, 1971) и сирийский фильм «Любить девушку» (1973).

В 1966 году Рамзи решил прекратить сниматься, не довольный положением в киноиндустрии Египта после проведённой национализации, которая привела к отъёзду из страны многих кинематографистов. К этому времени он уже плохо вписывался привычное амплуа молодого героя, а найти новые, более подходящие по возрасту роли было нелегко.

С конца 1970-х годов актёр перестал появляться перед кинокамерой. Он полностью посвятил себя новому для него делу судостроителя. Однако после десяти лет успешной работы на этом поприще последствия Войны в Персидском заливе (1991) привели его компанию к банкротству. Рамзи вновь начал сниматься, но уже не столь регулярно. В 1995 году он принял предложение на съёмки с египетской звездой нового поколения Нелли в фильме «Никогда не бросай». В 2000 году Рамзи снялся с молодой популярной актрисой и певицей  в фильме «Красная роза». В том же году Ахмед Рамзи вновь встретился на съёмочной площадке с Фатен Хамамой в телесериале «Лица Луны», а в 2007 — с Омаром Шарифом в мини-сериале «Нежность и ностальгия».

 Он был женат три раза. Его первой супругой была Атият Дармелли (Attiat Allah El Daramilly), родившая ему дочь Бакинам (Bakinam) и сына, вторая жена — танцовщица и актриса Нагва Фуад (Nagwa Fouad), с которой брак продлился всего двадцать дней. Третьей супругой актёра была гречанка по имени Николь, дочь адвоката, родившая ему вторую дочь Наилю (Naila), ставшую как и мать адвокатом.
 
Избегая шума в Каире и из-за загрязнения окружающей среды в городе, актёр в последние годы жизни подолгу проводил время на своей вилле на курортном средиземноморском побережье на севере Египта, в небольшой деревеньке близ города Эль-Аламейн, где он и умер  вследствие инсульта, упав в ванной комнате, в возрасте 82-х лет.

Фильмография

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Ахмед Рамзи на египетском сайте elfilm.com

Умершие от инсульта